Rhaetisch (taal); een uitgestorven taal uit het huidige noordoosten van Italië
Reto-Romaanse talen of Rhaetisch; een verzameling van talen of variëteiten in de Zwitserse en Italiaanse Alpen

Zie ook
Raetia; een provincie van het Romeinse Rijk